Municipio de Sheridan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sheridan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Sheridan (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Sheridan (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Sheridan (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Sheridan (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Sheridan (condado de Scott, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Sheridan (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Sheridan (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Sheridan (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Sheridan (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Sheridan (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Sheridan (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Sheridan (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Sheridan (condado de Sheridan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Sheridan (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Sheridan (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Sheridan (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Sheridan (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Sheridan (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Sheridan (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Sheridan (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Sheridan (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Sheridan (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Sheridan (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Sheridan (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Sheridan (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Sheridan (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Sheridan (condado de Phelps, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.